Bernardi, waarschijnlijk de eerste Italiaan die een motorfiets maakte
 Clothilde De Bernardi (1994), een tennisspeelster uit Frankrijk
 Giuliano Bernardi (1939 – 1977), een Italiaanse operabariton en -tenor
 José Oscar Bernardi (1954), een voormalig Braziliaanse voetballer en trainer